Testemunho interno do Espírito Santo é um conceito teológico cristão. Segundo este conceito, é possível reconhecer e aceitar a autoridade das Escrituras Sagradas através de uma ação interior do Espírito Santo naquele que as lê. É um tema particularmente caro à tradição reformada.

Referências 
 BERKHOF, L. Teologia Sistemática. Campinas: LPC, 1995.
 
 
 

Teologia sistemática
Estudos bíblicos